Оппман – фамилия. Известные носители:

 Оппман, Артур (1867–1931) – польский поэт.
 Оппман, Евгений Максимилианович (1883–1938) — российский и советский воздухоплаватель, дирижаблестроитель.